Cornedo ist der Name von:

Cornedo all'Isarco, italienischer Name der Gemeinde Karneid in Südtirol, Italien
Cornedo Vicentino, Gemeinde in der Provinz Vicenza, Italien